Down Under Classic 2019 var et cykelløb, der var den 14. udgave af criteriet Down Under Classic i Adelaide, Australien. Løbet blev kørt som et optaktsløb til Tour Down Under 2019 og blev arrangeret 13. januar 2019. Det blev vundet af australske Caleb Ewan fra  foran Peter Sagan og Alexander Edmondson.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Mikkel Frølich Honoré kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 
 

People's Choice Classic
Cykelløb i 2019